Drei Worte steht für:
 Nur drei Worte, Roman von Beck Albertalli (2015)
 Drei kleine Worte, US-Filmmusical von Richard Thorpe (1950)
 DNA (Madeline-Juno-Album)#Drei Worte, Lied
Siehe auch:
What3words 
3 Words 
Three Little Words